Poltergeist kan syfta på:

 Poltergeist – en form av spökeri som ger sig tillkänna i fysiska störningar
 Poltergeist (film) – en amerikansk övernaturlig skräckfilm från 1982, i regi av Tobe Hooper
 Poltergeist II – Den andra sidan – en amerikansk skräckfilm från 1986 i regi av Brian Gibson
 Poltergeist III – en amerikansk skräckfilm från 1988 i regi av Gary Sherman
 Poltergeist (2015) – en nygjord version på 1982 års film
 Poltergeist (musikalbum) – ett album utgivet 2020 av det svenska hårdrocksbandet Mindless Sinner
 Poltergeist (TV-serie) – en amerikansk TV-serie 1996–1999
 Enfield poltergeist – en period av poltergeistaktiviteter som inträffade i norra London under 1977/1978